Seznam představitelů Islandu může znamenat:
 Seznam prezidentů Islandu
 Seznam premiérů Islandu